Исканде́р Куба́рович Ази́зов (род. 29 мая 1956) — российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО по специальности «Международные отношения» (1978). На дипломатической работе с 1978 года. Владеет английским и китайским языками.
 В 1978—1982 годах — секретарь-референт Посольства СССР в Сингапуре.
 В 1982—1985 годах — атташе Отдела Юго-Восточной Азии МИД СССР.
 В 1985—1989 годах — третий секретарь Посольства СССР в Малайзии.
 В 1989—1992 годах — второй, первый секретарь Управления стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР.
 В 1993—1997 годах — первый секретарь, советник Посольства России в Малайзии.
 В 1998—2001 годах — старший советник, начальник отдела Первого департамента Азии МИД России.
 В 2001—2006 годах — советник Посольства России в США.
 В 2007—2013 годах — заместитель директора Первого департамента Азии МИД России.
 С 23 сентября 2013 по 18 января 2023 года — чрезвычайный и полномочный посол России в Монголии. Верительные грамоты вручил 15 ноября 2013 года.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 марта 2022) — За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (6 февраля 2009).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (8 июля 2016).
 Чрезвычайный и полномочный посол (8 июня 2020 года).

Семья 
Женат.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте МИД России
 Биография на сайте посольства России в Монголии

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Монголии